Marius est un nom propre ou un nom commun qui peut se référer à :

Prénom 

 Marius, prénom masculin latin d'étymologie incertaine, qui malgré les apparences n'est pas le masculin de .
Marius est le nom d'une girafe du zoo de Copenhague, dont l'abattage a déclenché une controverse.

Saints chrétiens 

 Marius, autre nom de saint Maris, martyr avec sa femme Marthe et ses enfants Audifax et Abachum († 270), célébrés le 19 janvier.
 Marius d'Avenches († 596), originaire d'Autun, évêque d'Avenches-Lausanne en Suisse ; célébré le 31 décembre.
 Marius Pinatel, originaire de Cassis, étudiant vétérinaire, se tournant vers le christianisme après de nombreux échecs avec les femmes.

Patronyme

Patronyme antique 

Dans la Rome antique, Marius est le gentilice de la gens , porté notamment par :

 Caius Marius, sept fois consul et grand général romain;
 Caius Marius, son fils, consul en 82 av. J.-C.;
 Marius, empereur en Gaule au ;
 Marius est un roi légendaire de Bretagne insulaire selon Geoffroy de Monmouth.

Patronyme moderne 

 Simon Marius (1573–1624), astronome.
 Marius, instructeur militaire français.

Arts et lettres 

 Marius est le titre de la première pièce de théâtre de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol, créée en 1929 suivie de Fanny et César
 Marius (film, 1931), adaptation de cette pièce au cinéma en 1931, réalisé par Alexander Korda
 Marius (film, 2013), film français de Daniel Auteuil (2013), d'après la pièce éponyme de Marcel Pagnol.
 Les Marius sont des trophées qui récompensent des spectacles de théâtre musical ainsi que les films ayant la meilleure version audiodécrite
Marius et Fanny est un opéra de Vladimir Cosma créé en 2007.
 Marius (Les Misérables) (Marius Pontmercy) est un personnage principal des Misérables de Victor Hugo.
 Sauveur Marius Di Russo (1897 - 1983), peintre français lié au mouvement de l'école provençale.
 Marius (journal), un journal humoristique français créé en 1930.
 Gerharda Hermina Marius (1854-1919), femme peintre néerlandaise.

Sciences

Entomologie 
 Marius, synonyme du genre Marpesia qui regroupe des papillons.

Ethnologie 
 Médaille Marius-Barbeau, remise par l'Association canadienne d'ethnologie et de folklore (ACEF), depuis 1978, en reconnaissance d'une importante contribution en ethnologie.

Astronomie 

 Marius (cratère), un cratère météoritique situé sur la face visible de la Lune.
 Région de Marius, région de la lune Ganymède.

Physique nucléaire 
 Marius (réacteur) est le nom d'un réacteur nucléaire de recherche de type graphite-gaz localisé dans un premier temps à Marcoule (1960-1964) puis à Cadarache (1964-?).

Autres 
 « Marius » est le nom d'une chaîne de boulangerie en Lorraine.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme